gromada Bieńkowice (powiat bocheński)
 gromada Bieńkowice (powiat raciborski)